Claude Garamond – tipografo francese
Garamond – carattere tipografico
Garamond – casa editrice italiana